Следи списак владарки бугарске државе од средњег века до данас.

Прво бугарско царство

Друго бугарско царство

Нововековна бугарска држава

Галерија

Види још 
 Списак бугарских владара

Извори 
 Bulgarian historical review (2005), United Center for Research and Training in History, Published by Pub. House of the Bulgarian Academy of Sciences

Бугарски владари